Светла́на Валенти́новна Гончаре́нко (в девичестве — Доро́нина, 28 мая 1971, Ростов-на-Дону) — российская легкоатлетка, бронзовый призёр Олимпийских игр в эстафете 4×400 метров. Заслуженный мастер спорта России, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Карьера 
На Олимпиаде в Сиднее вместе с Юлией Сотниковой, Ольгой Котляровой и Ириной Приваловой завоевала бронзовую медаль в эстафете 4×400 метров.

На чемпионатах мира становилась серебряным призёром и победителем — в 1995 и 1999 году.

Трёхкратная победительница чемпионатов мира в помещении, серебряный призёр чемпионата Европы и двукратный победитель чемпионатов Европы в помещении.

Личная жизнь 
Окончила Новочеркасский государственный технический университет.

Примечания

Ссылки 
 

Заслуженные мастера спорта России
Бегуны на короткие дистанции России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике